Le  est le nom de plusieurs unités militaires :
 

94e régiment d'infanterie
94e régiment d'infanterie territoriale

Homonymie d'unités militaires